Cuajinicuilapa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuajinicuilapa de Santa Maria, ort, Guerrero, 
 Cuajinicuilapa (kommun i Mexiko), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar